Strahinje je lahko:
 Strahinje Radobojsko (Hrvaška)
 Strahinje (Hrvaška)